Lovska letala tretje generacije je razred letal, ki so bila zgrajena od zgodnjih 1960ih do 1970ih

Lovci

Preklicana letala
 
 Helwan HA-300 (Prvi let 7. marca 1964)

 
 Dassault Mirage F2 (Prvi let 12 June 1966)
 Dassault Mirage G (Prvi let 18. novembra 1967)
 Dassault Mirage IIIV (Prvi let  18. novembra 1967)

 
 Nanchang J-12 (Prvi let 26. decembra 1970)

 
 Project Sabre II(Preklican)

 
 Mikojan-Gurevič Ye-8 (Prvi let 11. septembra 1962)
 Mikojan-Gurevič Je-150/Je-151/Je-152 (Prvi let 10. julija 1959)

 
 Hawker P.1121 (nikoli zgrajen)
 Hawker Siddeley P.1154 (nikoli zgrajen)

 
 Bell D-188A (nikoli zgrajen)
 Douglas F5D Skylancer (Prvi let 21. aprila 1956)
 Douglas F6D Missileer (nikoli zgrajen)
 General Dynamics/Grumman F-111B (Prvi let 18. maja 1965)
 Grumman XF12F (nikoli zgrajen)
 Lockheed CL-1200/X-27 Lancer (nikoli zgrajen)
 Lockheed YF-12 (Prvi let 7. avgusta 1963)
 North American XF-108 Rapier (nikoli zgrajen)
 Rockwell XFV-12 (nezmožen leta)
 Vought XF8U-3 Crusader III (Prvi let 2. junija 1958)
 Northrop F-20 Tigershark
 
 EWR VJ 101 (Prvi let 10. aprila 1963)
 VFW VAK 191B (Prvi let 20. septembra 1971)

Sklici

Vojaška letala